Gözde significa "la preferida" en turc i s'utilitza com a nom de dona. Persones amb el nom Gözde inclouen:

 Gözde Dökel - jugadora de futbol turca
 Gözde Kurt - escriptora turca
 Gözde Kırdar - jugadora de voleibol turca

Prenoms femenins turcs
Pàgines de desambiguació de biografies